Schallenburg heißen folgende geographische Objekte:

 Schallenburg (Sömmerda), Ortsteil der Stadt Sömmerda, Thüringen
 Schallenburg (Brühl), Wasserburg in der Stadt Brühl im Rheinland
 Schallenburg (Euskirchen), ehemaliger Rittersitz in Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Burgruine Schallenberg, auch Schallenburg, im Großen Mühltal im Mühlviertel, Oberösterreich, Stammsitz der Schallenberger

Siehe auch: 
 Schallenberg